Presidentsverkiezingen in Mali (1992)
 Presidentsverkiezingen in Mali (1997)
 Presidentsverkiezingen in Mali (2002)
 Presidentsverkiezingen in Mali (2007)
 Presidentsverkiezingen in Mali (2013)
 Presidentsverkiezingen in Mali (2018)